Bertone steht für:

 Bertone, ein italienisches Karosseriebauunternehmen

Bertone ist der Familienname folgender Personen:

 Ermelinda Bertone, italienische Unternehmerin
 Giovanni Bertone (1884–1972), italienischer Karosseriebauer, Designer und Unternehmensgründer
 Giovanni Battista Bertone (1874–1969), italienischer Politiker (Democrazia Cristiana)
 Giuseppe Bertone (1914–1997), italienischer Automobildesigner und Konstrukteur
 Juan Carlos Bertone († 1938), uruguayischer Fußballspieler und Trainer
 Leonardo Bertone (* 1994), Schweizer Fußballspieler
 Oriane Bertone (* 2005), französische Sport- und Felskletterin
 Oscar Bertone (* 1967), italienischer Wasserspringer
 Tarcisio Bertone (* 1934), italienischer Geistlicher, emeritierter Kurienkardinal und 2006 bis 2013 Kardinalstaatssekretär